Велькович () — сербская фамилия.

Известные носители:
 Велькович, Милош (род. 1995) — сербский и швейцарский футболист.
 Велькович, Наташа (род. 1968) — сербская пианистка.
 Велькович, Станимир (1919—1942) — Народный герой Югославии.
 Велькович, Стефана (род. 1990) — сербская волейболистка.